Aknada (Kiziliurt), localitat de la república del Daguestan, a Rússia
 Aknada (Agvali), localitat de la república del Daguestan, a Rússia